Evangelische Kirche Allendorf steht für:

 Evangelische Kirche (Allendorf/Lumda), Landkreis Gießen, Hessen
 Evangelische Kirche (Allendorf/Lahn), Stadt Gießen, Hessen
 Evangelische Kirche (Allendorf an der Landsburg), Schwalm-Eder-Kreis, Hessen